Sarkastodon (Саркастодон — „меснати зуб”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрле потпородице Oxyaeninae унутар изумрле породице Oxyaenidae, који је у периоду од раног до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Врсте из рода Sarkastodon су биле највећи представници изумрле потпородице Oxyaeninae, као и изумрле породице Oxyaenidae. По својој грађи тјела су наликовале на медвједе или повећег ждеравца са дугим репом. Лобање код ови врста су биле кратке, широке и масивне, и по свом облику су наликовале на мачје лобање. Зуби су били слични зубима представника породице хијене и били су прилагођени дробљењу костију. Зубна формула код ови врста је . Ошти преткутњаци (који формирају грубу праволиниску оштрицу) и дробећи кутњаци су омогућавали овим врстама да се хране и са месом и са костима. Ове врсте су се кретале плантиградно.

Врста Sarkastodon mongoliensis је по величини била приближна поларном медвједу. Достизала је дужини од 2,6 до 3 m (укључујући и реп дужине око 1,7 m), тежину од 600 до 800 kg, а у куковима висину од 125 cm. Лобања ове врсте је била дуга око 53 cm, а широка око 38 cm.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Sarkastodon су биле велики копнени хипермесоједи који су у прошлости настањивали шуме и брдовите просторе Монголије и Кине. Ове врсте су ловиле свој велики плијен (као што су изумрле врсте носорога и представници изумрли породица Brontotheriidae и Chalicotheriidae) из засједе, али су се такође храниле и са стрвинама. Требало би такође напоменути да ове врсте нису биле прилагођене брзом трчању.

У популарној култури 
У видео-игри "Jurassic World: The Game" се међу многим изумрлим животињама доступним у игри појављује и неименована врста из рода Sarkastodon.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Sarkastodon.

Временска распрострањенст рода Sarkastodon унутар породице Oxyaenidae

Види још 
 Класификација сисара
 Oxyaeninae

Напомене

Референце 

Oxyaenidae
Изумрли сисари Азије